My Way:

 My Way — одна из самых популярных эстрадных песен середины XX века.
 My Way — песня шотландского диджея Кельвина Харриса
 My Way — песня американской рок-группы Limp Bizkit.
 My Way — второй студийный альбом американского певца Ашера.
 My Way — шестой студийный альбом британского певца Иана Брауна.

См. также